Boissa ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Boisse
 Boisse-Penchot
 Bouisse